Кубок Азербайджану з футболу 1994–1995 — 4-й розіграш кубкового футбольного турніру в Азербайджані. Переможцем вперше став Нефтчі (Баку).

Перший раунд 

|}

1/8 фіналу 

|}
* - технічна перемога

Чвертьфінали 

|}

Півфінали 

|}

Фінал

Посилання 
 Сайт футбольної історії rsssf.com  
 Результати на сайті Прем'єр-Ліги Азербайджану  

1994—1995
Азербайджан
Азербайджан
1994 в азербайджанському спорті
1995 в азербайджанському спорті